Алекса́ндр Миха́йлович Ивано́в:

 Иванов, Александр Михайлович (1893 — ?) — советский государственный и политический деятель, председатель Иркутского областного исполнительного комитета.
 Иванов, Александр Михайлович (1912 — 1995) — главный агроном совхоза «Ново-Джанкойский», Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Александр Михайлович (1923—1989) — советский радист, Герой Советского Союза.
 Иванов, Александр Михайлович (1923 — 1997) — расточник Ульяновского механического завода, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Александр Михайлович (род. 1958) — автор, режиссёр и ведущий передачи «Книга рекордов Харькова».
 Иванов, Александр Михайлович (род. 1965) — украинский футбольный тренер, советский и украинский футболист.
 Иванов, Александр Михайлович (род. 1954) — советский актёр. Примечания